Vargas (gemeente), een Venezolaanse gemeente
Vargas (staat), een Venezolaanse staat

Personen
Alberto Vargas, een Peruaanse kunstschilder
Eduardo Vargas, een Chileense voetballer
Fred Vargas, een Franse historicus
Getúlio Vargas, een Braziliaanse staatsman
Juan Manuel Vargas, een Peruaanse voetballer
Mario Vargas Llosa, een Peruaanse schrijver
Osvaldo Vargas, een Chileense voetballer
Ramiro Vargas, een Boliviaanse voetballer 
Ramón Vargas, een Mexicaanse operazanger
Ronald Vargas, een Venezolaanse voetballer

Overige
President Vargas, een Braziliaanse diamant